

Cinema 
The Assassin – film per la televisione del 1957 diretto da Jimmy Sangster
The Assassin – film del 1989 diretto da John H. Parr
The Assassin – film del 1990 diretto da Jon Hess
The Assassin – film del 2007 diretto da Devin E. Haqq
The Assassin (Nie Yinniang) – film del 2015 diretto da Hou Hsiao-hsien

Altro 
The Assassin – album di Big Ed del 1998
The Assassin – ex wrestler statunitense

Pagine correlate 
 The Assassins
 Assassin